Rattlesnake Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rattlesnake Island (ö i Australien), Queensland,

Kanada 

 Rattlesnake Island, British Columbia, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar